Wulfstan de Hedeby — comerciante e explorador do 
 Vulstano (morto em 956) — arcebispo de Iorque do 
 Vulstano (morto em 1095) — bispo de Worcester do 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história